Никополската и Превезка епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в епирския град Превеза. Начело на епархията от 2012 година е митрополит Хрисостом.

Митрополити 

 Никополски митрополити на Стария Епир

 Никополски и Превезки митрополити

Бележки